Prins Karel Nicolaas Augustus van Zweden, Hertog van Dalarna (Slot Drottningholm, 24 augustus 1831 - Stockholms slot, 4 maart 1873), was het jongste kind en vierde zoon van koning Oscar I van Zweden en koningin Josephine van Leuchtenberg. Hij was een prins uit het huis Bernadotte.

Op 16 april 1864 huwde Augustus in Altenburg Theresia Amalia van Saksen-Altenburg (1836-1914), de oudste dochter van Edward van Saksen-Altenburg en Amalia Antoinette Caroline Adriane van Hohenzollern-Sigmaringen. Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren. In Zweden stond zijn vrouw bekend als prinses Theresia.

De prins was zeer geïnteresseerd in treinen en locomotieven, en er werd zelfs een locomotief naar hem vernoemd. 

Huis Bernadotte